Seppo Sairanen est un nom pouvant désigner:

 (né en 1952), gardien finlandais de football
 (né en 1957), homme d'affaires finlandais

Voir aussi

Sairanen, Seppo